South Western Railway ist der Name folgender Eisenbahngesellschaften:

 South Western Railway (Australien)
 South Western Railway (England)
 South Western Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 South Western Railway (Südafrika)